Натуральне число 930
 930 рік до нашої ери
 930 рік нашої ери